Plusieurs villes possèdent une rue ou une avenue Saint-Lazare :

Rue Saint-Lazare à Bruxelles

Rue Saint Lazare à Lyon
 Avenue Saint-Lazare à Montpellier
 Rue Saint-Lazare à Paris
 Avenue Saint-Lazare à Tours

Lazare Rue